Партија може бити:
 Политичка странка (Политичка партија), основни облик политичке организације
 Партија (област), историјска област на Блиском истоку
 Партско царство, античка држава, од 3. века старе ере, до 3. века нове ере
 Партија (сатрапија), управна јединица Ахеменидског, Александровог и Селеукидског царства

Види још 
 Партијци, вишезначна одредница
 Странка, вишезначна одредница